Mind Over Motor – film del 1915 diretto da E.H. Calvert
 Mind Over Motor – film del 1923 diretto da Ward Lascelle